Bingen kan syfta på:

Geografi
 Bingen am Rhein – en stad i Rheinland-Pfalz
 Bingen (bei Sigmaringen) – en ort i Baden-Württemberg
 Landkreis Mainz-Bingen – ett distrikt i Rheinland-Pfalz
 Bingen, Washington – en stad i USA
 Bingen (Norge) – en dalgång i Øvre Eiker

Personer
 Hildegard av Bingen (1098–1197)
 Jacques Bingen (1908–1944), fransk ingenjör
 Rupert von Bingen (712–732), tyskt helgon
 Bertha von Bingen, tyskt helgon
 Bingen Fernández (född 1972), spansk cyklist